ВНА:
 Входной направляющий аппарат (воздухозаборник)
 Вьетнамская народная армия
 Венгерская народная армия